Slottet har flere betydninger:

 Slottet (roman) – en roman af Franz Kafka.
 Slottet (film fra 1964) – dansk film fra 1964 af Anker Sørensen
 Slottet (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2014 instrueret af Eva Mulvad
 Slottet – afsnit af den danske tegnefilmserie Rita og Krokodille fra 2018 af Siri Melchior
 Slot – ubestemt form af ordet.